Platta ist der Name von

 Marion Platta (* 1960), deutsche Politikerin
 Platta (Medel), Dorf in der Gemeinde Medel (Lucmagn) im Kanton Graubünden
 Piz Platta, Berg im Kanton Graubünden

Siehe auch:
 Plata